Манатаркови (Boletaceae) е семейство базидиеви гъби, характеризиращо се предимно с малки пори на споменната хименна повърхност (от долната страна на гъбата). Семейството е прочуто в домакинствата с някои от основни ядливи видове, сред които са манатарките. В семейството присъстват и редица редки или застрашени видове, които се превърнаха във фокус на нарастващите опасения за опазване.

Видове

Източници 

 
Ядливи гъби